

Сладковська сільська рада — сільське поселення, Ілецький район, Оренбурзька область
 Сладковська сільська рада — колишня сільська рада, Сладковський район, Тюменська область (1923-2004)